

Sigle 
 IntraUterine System – spirale a rilascio ormonale

Codici 
 IUS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Inus (Papua Nuova Guinea)

Altro 
ius – diritto